Bagrat (; ; ) ist ein männlicher Vorname, der insbesondere in Armenien, Georgien und Abchasien verbreitet ist. Der Name leitet sich ursprünglich vom persischen Bagadāta ab, was in etwa „Geschenk Gottes“ bedeutet. Im Mittelalter gab es mit den Armenischen Bagratiden und den Georgischen Bagratiden zwei bedeutende Adelsgeschlechter die den Namen Bagrat trugen.

Bekannte Namensträger 
 Bagrat I. (Kuropalat), König von Innerkartlien
 Bagrat I., georgischer König
 Bagrat III., König von Abchasien und später Georgien
 Bagrat IV., georgischer König
 Bagrat Schinkuba, sowjetisch-abchasischer Schriftsteller und Politiker
 Bagrat Ulubabjan, armenischer Schriftsteller
 Bagrat Asatrjan, armenischer Wirtschaftswissenschaftler

Siehe auch 
 Bagratiden
 Bagrati-Kathedrale
 Pjotr Bagration

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Georgischer Personenname